Ні́коллс () — англомовне прізвище або топонім.

Прізвище 
 Ніколлс (прізвище)

Топоніми 
 Ніколлс () — місто () в США, в окрузі Коффі штату Джорджія.